Lůžko (knižně též lože) může být:

 místo určené pro spaní – například postel, kanape nebo lehátko 
 nemocniční lůžko
 květní lůžko
 nehtové lůžko
 placenta neboli mateřské lůžko či plodové lůžko
 lůžko (technika), strojní součást sloužící k uložení jiné strojní části
 lože soustruhu
 jehelní lůžko – část pletacího stroje

Externí odkazy